Le nom chrone et le suffixe -chrone viennent du grec  (« temps »).

 Le chrone et le demi-chrone sont des signes de l'alphabet phonétique international, qui indiquent la quantité d'un son (voyelle ou consonne).
 Plusieurs mots en rapport avec le temps se terminent par chrone : asynchrone et synchrone, brachistochrone, isochrone, phyllochrone, plésiochrone, tautochrone.
 Voir les articles dont le titre contient un mot se terminant par chrone.
 Saint-Chrone de Néant est le premier album live du groupe québécois Offenbach, paru en 1973.